Das Wort Tswana bezieht sich auf:
 das Volk der Batswana im Südlichen Afrika, auch nur als Tswana bezeichnet
 die Sprache der Batswana: Setswana
 die Tswana-Religion
 das Tswana-Rind